Daniel Vukovic (né le  à North York dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et canadien, actuellement sous contrat avec le Genève Servette HC. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Buzzers de St. Michael's || OPJHL|| 42|| 15|| 15|| 30|| 68|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Buzzers de St. Michael's || OPJHL|| 39|| 6|| 18|| 24|| 61|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Spartans de Michigan State|| NCAA|| 20|| 1|| 0|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Spartans de Michigan State || NCAA|| 43|| 0|| 4|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Spartans de Michigan State || NCAA|| 42|| 7|| 5|| 12|| 18|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Spartans de Michigan State || NCAA|| 42|| 3|| 19|| 22|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC|| LNA|| 44|| 0|| 5|| 5|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0||20 
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 1|| 1|| 2|| 28|| 20|| 0|| 1|| 1||20 
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC||  LNA|| 48|| 2|| 6|| 8|| 32|| 6|| 0|| 0|| 0||12 
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC|| LNA || 37|| 2|| 9|| 11|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette HC|| LNA || 50|| 1|| 10|| 11|| 54|| 7|| 1|| 1|| 2||4
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC|| LNA|| 50|| 4|| 7|| 11|| 16|| 12|| 1|| 4|| 5||8
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC|| LNA|| 50 || 5 || 10 || 15 || 34 || 12 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016|| Genève-Servette HC||  LNA|| 40|| 4|| 6|| 10|| 22|| 11|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2016-2017 || Genève-Servette HC|| LNA|| 39|| 1|| 4|| 5|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0||27 
|-
| 2017-2018 || Genève-Servette HC|| LNA|| 33|| 0|| 2|| 2|| 8|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2 
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC|| LNA|| 37|| 0|| 2|| 2|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 43|| 3|| 5|| 8|| 18|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA|| 49 || 6|| 6|| 12|| 16|| 10||1 ||1 ||2 ||4

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace